New Orleans peut faire référence à :

 New Orleans, ville de l'état de Louisiane
 New Orleans, album du groupe Ludwig von 88 sorti en 1991.
 
 , film de 1947 d'Arthur Lubin
 New Orleans (Barbade)
 , plusieurs navires américains
 , deux classes de croiseurs
 New Orleans Jazz, style de Jazz

Voir aussi 
 New Orleans Arena, salle de sport à La Nouvelle-Orléans
 Tour New Orleans, immeuble de Rotterdam aux Pays-Bas
 Le cheval d'obstacle New Orleans est un ongre de race Holsteiner de robe grise, constant mais peu rapide.